Bellevaux (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
 Bellevaux (Malmedy), een dorp binnen de deelgemeente Bellevaux-Ligneuville in de Belgische gemeente Malmedy
 Brasserie de Bellevaux, een Belgische brouwerij te Bellevaux
 Bellevaux (Luxemburg), een deelgemeente van de Belgische stad Bouillon